П'явкорот (Eptatretus) — рід риб родини міксинових (Myxinidae).

Види 
Рід містить 48 видів:

 Eptatretus aceroi Polanco Fernandez & Fernholm, 2014 
 Eptatretus alastairi Mincarone & Fernholm, 2010
 Eptatretus ancon H. K. Mok, Saavedra-Diaz & Acero P, 2001
 Eptatretus astrolabium Fernholm & Mincarone, 2010
 Eptatretus atami Dean, 1904 
 Eptatretus bischoffii A. F. Schneider, 1880
 Eptatretus bobwisneri Fernholm, Norén, S. O. Kullander, Quattrini, Zintzen, C. D. Roberts, H. K. Mok & C. H. Kuo, 2013 
 Eptatretus burgeri Girard, 1855 
 Eptatretus caribbeaus Fernholm, 1982
 Eptatretus carlhubbsi C. B. McMillan & Wisner, 1984 
 Eptatretus cheni S. C. Shen & H. J. Tao, 1975
 Eptatretus chinensis C. H. Kuo & H. K. Mok, 1994
 Eptatretus cirrhatus J. R. Forster, 1801 
 Eptatretus deani Evermann & Goldsborough, 1907 
 Eptatretus eos Fernholm, 1991
 Eptatretus fritzi Wisner & C. B. McMillan, 1990
 Eptatretus goliath Mincarone & D. J. Stewart, 2006 
 Eptatretus gomoni Mincarone & Fernholm, 2010
 Eptatretus grouseri C. B. McMillan, 1999
 Eptatretus hexatrema J. P. Müller, 1836 
 Eptatretus indrambaryai Wongratana, 1983
 Eptatretus lakeside Mincarone & McCosker, 2004
 Eptatretus laurahubbsae C. B. McMillan & Wisner, 1984
 Eptatretus longipinnis Strahan, 1975 
 Eptatretus luzonicus Fernholm, Norén, S. O. Kullander, Quattrini, Zintzen, C. D. Roberts, H. K. Mok & C. H. Kuo, 2013  
 Eptatretus mcconnaugheyi Wisner & C. B. McMillan, 1990
 Eptatretus mccoskeri C. B. McMillan, 1999
 Eptatretus mendozai Hensley, 1985
 Eptatretus menezesi Mincarone, 2000
 Eptatretus minor Fernholm & C. L. Hubbs, 1981
 Eptatretus moki C. B. McMillan & Wisner, 2004
 Eptatretus multidens Fernholm & C. L. Hubbs, 1981
 Eptatretus nanii Wisner & C. B. McMillan, 1988
 Eptatretus nelsoni C. H. Kuo, K. F. Huang & H. K. Mok, 1994
 Eptatretus octatrema Barnard, 1923 
 Eptatretus okinoseanus Dean, 1904 
 Eptatretus polytrema Girard, 1855 
 Eptatretus profundus Barnard, 1923
 Eptatretus sheni C. H. Kuo, K. F. Huang & H. K. Mok, 1994
 Eptatretus sinus Wisner & C. B. McMillan, 1990 
 Eptatretus springeri Bigelow & Schroeder, 1952 
 Eptatretus stoutii Lockington, 1878 
 Eptatretus strahani C. B. McMillan & Wisner, 1984
 Eptatretus strickrotti Møller & W. J. Jones, 2007 
 Eptatretus taiwanae S. C. Shen & H. J. Tao, 1975
 Eptatretus walkeri C. B. McMillan & Wisner, 2004
 Eptatretus wayuu H. K. Mok, Saavedra-Diaz & Acero P, 2001
 Eptatretus yangi H. T. Teng, 1958

Посилання 

Міксини
Роди риб